Иоанн (Максимович):
 Иоанн (Максимович) (1896—1966) — архиепископ Западно-Американский и Сан-Францисский, православный святой (РПЦЗ и РПЦ). 
 Иоанн (Максимович) (1651—1715) — митрополит Тобольский, православный святой (РПЦ).